Capon bzw. Capón ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Capon (1894–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Brecht Capon (* 1988), belgischer Fußballspieler
 Jean-Charles Capon (1936–2011), französischer Jazz-Cellist
 John Capon († 1557), britischer Bischof
 José Luis Capón (1948–2020), spanischer Fußballspieler 
 Paul Capon (1912–1969), britischer Schriftsteller
 William Capon (1480–1550), englischer Kleriker und Schulmeister